Jméno nebo pojem Rambo se může vztahovat na:
 v literatuře
 Rambo (kniha)
 Rambo II (kniha)
 Rambo III (kniha)

 v kinematografii
 Rambo: První krev
 Rambo II
 Rambo III
 Rambo: Do pekla a zpět
 Rambo: Poslední krev
jiné
 Rambo – odrůda jablek
 John Rambo – literární a filmová postava
 Icarus F99 Rambo – rumunské ultralehké letadlo